Боб Галкідіс (,  5 березня 1966, Торонто) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1982 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 81-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Детройт Ред-Вінгс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Нью-Йорк Айлендерс», ГІФК, «Кельнер Гайє», «Ньюкасл Джестерс», та СКА (Санкт-Петербург).

Загалом провів 276 матчів у НХЛ, включаючи 20 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти ГІФК
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти СКА (Санкт-Петербург)
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Нью-Гейвен Найтгокс»